Фридрих Спангейм:
 Спангейм, Фридрих Младший (1632—1701) — историк церкви; сын кальвиниста Фридриха С. Старшего; брат Езекиеля С.
 Спангейм, Фридрих Старший (Friedrich Spanheim; 1600—1649) — богослов-кальвинист, профессор.